Liebigstraße 14 bezeichnet

 ein ehemaliges Wohnprojekt in Berlin, siehe Liebigstraße 14 (Berlin)

sowie verschiedene Baudenkmäler:
 Liebigstraße 12 und 14 (Heilbronn)
 Liebigstraße 14 (Heppenheim)
 Liebigstraße 14 (München)